Остриопсис () — небольшой род цветковых растений семейства .

Родиной рода является западная часть Китая и Монголия.

Ботаническое описание 
Кустарники достигают в высоту 3—5 м.

Листорасположение — очерёдное с двоякозубчатыми листьями, как у лещины, и длиной 2—7 см.

Цветки появляются весной, отдельно мужские и женские серёжки.

Форма плода — соплодие длиной 3—5 см с 6—10 семенами; каждое семя — маленький орешек длиной 4—6 мм, плотно закрытый оболочкой.

Классификация

Таксономия 
Род Остриопсис входит в подсемейство  семейства  порядка .

Виды 
Род насчитывает два вида:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Флора Китая — Остриопсис 

Берёзовые
Флора Азии